Kauz steht für:
 Singular von Käuze, Vogel aus mehreren Gattungen und Arten aus der Familie der Eigentlichen Eulen
 Kauz (Person), eigenartiger, aber sympathischer Mensch; Synonym für Außenseiter, Eigenbrötler, Exzentriker, Sonderling oder Spinner

Kauz ist der Familienname von
 Jürgen Kauz (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Constantin Franz Florian Anton von Kauz (1735–1797), österreichischer Historiker